Amerikai Egyesült Államok
 Malden (Illinois)
 Malden (Indiana)
 Malden (Massachusetts)
 Malden (Missouri)
 Malden (New York)
 Malden (Nyugat-Virginia)
 Malden (Washington)

 Hollandia
 Malden (Hollandia)

 Kiribati
 Malden-szigetek